Kocsis György (1936–2016) labdarúgó
 Kocsis György (1963–2007) színész
 Kocsis György (?) újságíró